Лас Агвамас има више значења:

 Лас Агвамас (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Агвамас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику